Województwo kijowskie I Rzeczypospolitej
 Województwo kijowskie (1831) – województwo w powstaniu listopadowym
 Województwo kijowskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym